Pessoense – abitanti di Coronel João Pessoa
Pessoense – abitanti di João Pessoa